Venturina Terme, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Campiglia Marittima
Venturina (geslacht), het vlindergeslacht van de familie van de grasmotten (Crambidae)